Schillehnen ist ein deutscher Ortsname:
 Schillehnen, 1938 bis 1946 Schillfelde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Pobedino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Schillehnen, 1938 bis 1946 Waldheide (Ostpr.), Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Pogranitschny (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Bittehnen-Schillehnen, Kreis Ragnit/Kreis Pogegen, jetzt: Bitėnai, Dorf im Bezirk Tauragė, Litauen